

Wetenschap en techniek
Commission Internationale de l'Eclairage, een standaardisatie-instantie op het gebied van kleur
Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (nu: EPI, Epidemiologie en Surveillance), een afdeling van het RIVM

Overig
CIE (bedrijf), een Belgisch historisch elektriciteitsbedrijf dat ook motorfietsen en auto's produceerde
de Architekten Cie. (CIE), een Nederlands architectenbureau
Córas Iompair Éireann, Ierse semi-staatsbedrijf en exploitant van het openbaar vervoer 
Criminele Inlichtingen Eenheid, een afdeling van de politie